«Горя́чие но́вости» — название ряда фильмов.
 Горячие новости (фильм, 2004) — гонконгский боевик режиссёра Джонни То.
 Горячие новости (фильм, 2009) — российский боевик режиссёра Андерса Банке (ремейк фильма То).